El término estela de Lombera puede referirse a:

 Primera estela de Lombera, estela cántabra hallada en Los Corrales de Buelna.
 Segunda estela de Lombera, estela cántabra hallada en Los Corrales de Buelna.
 Tercera estela de Lombera, estela cántabra hallada en Los Corrales de Buelna.